Het Duitse curlingteam vertegenwoordigt Duitsland in internationale curlingwedstrijden.

Geschiedenis 
Duitsland nam voor het eerst deel aan een groot toernooi tijdens het wereldkampioenschap van 1967 in het Schotse Perth. De eerste interland ooit werd met grote cijfers verloren van Schotland: 34-0. Het is nog steeds de grootste nederlaag in de geschiedenis van het Duitse curlingteam. De grootste Duitse overwinning kwam er in 1983 met de 16-2-overwinning tegen Oostenrijk.

Duitsland won het Europees kampioenschap tot op heden zes keer, maar werd nog nooit wereldkampioen. De Duitsers stonden nochtans reeds vijf keer in de finale, maar deze kon nooit tot een goed einde gebracht worden. Op de Olympische Winterspelen kon Duitsland tot op heden nog geen potten breken: de zesde plaats, behaald in 2002 en in 2010, bleek tot op heden het hoogst haalbare. In 2012 eindigde Duitsland op de negende en voorlaatste plaats op het EK, waardoor het land in 2013 voor het eerst in zijn geschiedenis moest aantreden in de B-divisie. De Duitsers wisten één jaar later evenwel meteen terug te promoveren naar de A-divisie.

Duitsland op de Olympische Spelen

Duitsland op het wereldkampioenschap

Duitsland op het Europees kampioenschap 

Nationaal curlingteam
Curling
Curling in Duitsland